Баннис — фамилия. Известные носители:

 Баннис, Дарлтон (род. 1986) — доминикский футболист.
 Баннис, Дэвид (род. 1980) — футболист с Американских Виргинских Островов.
 Баннис, Кристиан (род. 1992) — датский футболист.
 Баннис, Науфал (род. 2002) — нидерландский футболист.